Фамилия Радчук принадлежит к древнему типу славянских фамилий.

Известные носители 
 Радчук, Василий Моисеевич (1919—1969) — советский генерал-лейтенант.
 Радчук, Павел Петрович (1909—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Радчук, Фёдор Иванович (1901 /1902—1986) — советский украинский актёр, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 
 Райчук